Титулярная церковь Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири () — титулярная церковь была создана Папой Пием IV 15 мая 1565 года. Титулярная церковь принадлежит базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, расположенной в районе Рима Кастро-Преторио, на площади Республики. Она также известна как Санта-Мария-дельи-Анджели-ин-Термис, и её церковь находится в ведении Картезианского ордена.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири 
 Сиджизмондо Паппакода — (декабрь 1527 — 3 ноября 1536, до смерти);
 Джованни Антонио Сербеллони — (15 мая 1565 — 9 июня 1570, назначен кардиналом-священником Сан-Пьетро-ин-Винколи);
 Просперо Сантакроче — (12 апреля 1570 — 5 мая 1574, назначен кардиналом-священником pro hac vice Сант-Адриано-аль-Форо);
 Джованни Франческо Коммендони — (5 июля 1574 — 9 января 1584, назначен кардиналом-священником Сант-Анастазия);
 Симеоне Тальявиа д’Арагонья — (20 мая 1585 — 9 декабря 1592, назначен кардиналом-священником Сант-Анастазия);
 Федерико Борромео старший — (25 октября 1593 — 21 сентября 1631, до смерти);
 Эрнст Адальберт фон Гаррах — (7 июня 1632 — 13 июля 1644, назначен кардиналом-священником Санта-Прасседе);
 Марцио Джинетти — (17 октября 1644 — 19 февраля 1646, назначен кардиналом-священником Сан-Пьетро-ин-Винколи);
 Никколо Альбергати Людовизи — (25 июня 1646 — 11 октября 1666, назначен кардиналом-священником Санта-Мария-ин-Трастевере);
 Вирджинио Орсини, OSIo.Hieros. — (11 октября 1666 — 14 ноября 1667, назначен кардиналом-священником Санта-Прасседе);
 Антонио Бики — (14 ноября 1667 — 3 марта 1687, назначен кардиналом-епископом Палестрины);
 Раймондо Капицукки, O.P. — (3 марта 1687 — 22 апреля 1691, до смерти);
 Этьен Ле Камю — (8 августа 1691 — 12 сентября 1707, до смерти);
 Джузеппе Валлемани — (28 ноября 1707 — 15 декабря 1725, до смерти);
 Мельхиор де Полиньяк — (19 декабря 1725 — 20 ноября 1741, до смерти);
 Камилло Чибо — (20 декабря 1741 — 12 января 1743, до смерти);
 Джованни Баттиста Спинола — (23 сентября 1743 — 15 ноября 1751, назначен кардиналом-епископом Альбано);
 Джироламо Барди — (28 мая 1753 — 11 марта 1761, до смерти);
 Филиппо Аччайоли — (6 апреля 1761 — 24 июля 1766, до смерти);
 Джованни Оттавио Буфалини — (6 августа 1766 — 3 августа 1782, до смерти);
 Гульельмо Паллотта — (23 сентября 1782 — 21 сентября 1795, до смерти);
 Иньяцио Буска — (18 декабря 1795 — 12 августа 1803, до смерти);
 Филиппо Казони — (26 марта 1804 — 9 октября 1811, до смерти);
 вакантно (1811 — 1816);
 Джузеппе Мороццо делла Рокка — (29 апреля 1816 — 22 марта 1842, до смерти);
 Марио Маттей — (22 июля 1842 — 17 июня 1844, назначен кардиналом-епископом Фраскати);
 Доменико Карафа делла Спина ди Траэтто — (25 июля 1844 — 12 мая 1879, назначен кардиналом-священником Сан-Лоренцо-ин-Лучина);
 Лайош Хайнальд — (22 сентября 1879 — 4 июля 1891, до смерти);
 Антон Йозеф Груша — (17 декабря 1891 — 5 августа 1911, до смерти);
 Дженнаро Гранито Пиньятелли ди Бельмонте — (30 ноября 1911 — 6 декабря 1915, назначен кардиналом-епископом Альбано);
 Альфонсо Мистранджело, Sch.P. — (9 декабря 1915 — 7 ноября 1930, до смерти);
 Жан-Мари-Родриг Вильнёв, O.M.I. — (16 марта 1933 — 17 января 1947, до смерти);
 вакантно (1947 — 1953);
 Поль-Эмиль Леже P.S.S. — (15 января 1953 — 13 ноября 1991, до смерти);
 Уильям Генрих Килер — (26 ноября 1994 — 23 марта 2017, до смерти);
 Ларс Арборелиус, O.C.D. — (28 июня 2017 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на www.gcatholic.org.

Примечания 

Богородица